Andersberg kan syfta på:

Andersberg, Gävle
Andersberg, Halmstad
Andersberg, Uppsala kommun